Castelnuovo někdy též Castelnovo či Castel Nuovo je název mnoha italských obcí. Výraz lze přeložit jako „nový hrad“ oproti starším, dříve založeným objektům s názvem Castelvecchio („starý hrad“).

Geografia

Italské obce 
 Castelnuovo (Trentino) – italská obec v provincii Trento
 Castelnuovo Belbo – italská obec v provincii Asti
 Castelnuovo Berardenga – italská obec v provincii Siena
 Castelnuovo Bocca d'Adda – italská obec v provincii Lodi
 Castelnuovo Bormida – italská obec v provincii Alessandria
 Castelnuovo Bozzente – italská obec v provincii Como
 Castelnuovo Calcea – italská obec v provincii Asti
 Castelnuovo Cilento – italská obec v provincii Salerno
 Castelnuovo del Garda – italská obec v provincii Verona
 Castelnuovo della Daunia – italská obec v provincii Foggia
 Castelnuovo di Ceva – italská obec v provincii Cuneo
 Castelnuovo di Conza – italská obec v provincii Salerno
 Castelnuovo di Farfa – italská obec v provincii Rieti
 Castelnuovo di Garfagnana – italská obec v provincii Lucca
 Castelnuovo di Porto – italská obec metropolitního a hlavního města Řím
 Castelnuovo di Val di Cecina – italská obec v provincii Pisa
 Castelnuovo Don Bosco – italská obec v provincii Asti
 Castelnuovo Magra – italská obec v provincii La Spezia
 Castelnuovo Nigra – italská obec metropolitního města Turín
 Castelnuovo Parano – italská obec v provincii Frosinone
 Castelnuovo Rangone – italská obec v provincii Modena
 Castelnuovo Scrivia – italská obec v provincii Alessandria

Frazioni italiane 
 Castelnuovo – část obce Crema v provincii Cremona
 Castelnuovo – část obce Assisi v provincii Perugia
 Castelnuovo – část obce Sassocorvaro Auditore v provincii Pesaro a Urbino
 Castelnuovo – část obce Avezzano v provincii L'Aquila
 Castelnuovo – část obce Pinasca v metropolitní město Turín
 Castelnuovo – část obce Prato
 Castelnuovo – část obce San Pio delle Camere v provincii L'Aquila
 Castelnuovo – část obce Teolo v provincii Padova
 Castelnuovo – část obce Vergato v metropolitní město Bologna
 Castelnuovo – část obce Asola v provincii Mantova
 Castelnuovo del Zappa – část obce Castelverde v provincii Cremona
 Castelnuovo Gherardi – část obce Pozzaglio ed Uniti v provincii Cremona
 Castelnuovo del Vescovo – část obce Pescarolo ed Uniti v provincii Cremona
 Castelnuovo d'Elsa – část obce Castelfiorentino v metropolitní město Florencie
 Castelnuovo dei Sabbioni – část obce Cavriglia v provincii Arezzo
 Castelnuovo della Misericordia – část obce Rosignano Marittimo v provincii Livorno

Další místa 
 Castelnuovo, starší italský název obce Herceg Novi v Černé Hoře
 Castelnuovo d'Istria, starší italský název obce Podgrad – část slovinského město Ilirska Bistrica
 Castelnuovo, starší italský název obce Kaštel Novi – jedna z obcí tvořících souměstí Kaštela v Dalmácii

Šlechtický rod 
 Castel nuovo je vyhaslý šlechtický rod z Vallagariny, v regionu Tridentsko-Horní Adiže

Budovy 
 Castel Nuovo – hrad v Neapoli, zvaný též Maschio Angioino
 Castelnuovo – hrad v obci Noarna, část obce Nogaredo, v Tridentsku

Kinematografie 
 Castelnuovo (1999) – film režiséra Stefana Salvatiho

Příjmení 
 Emma Castelnuovo – italská matematička 
 Enrico Castelnuovo – italský spisovatel, činný v období Risorgimenta
 Francesco Castelnuovo – italský novinář
 Giambattista Castelnuovo – biskup v Comu
 Guido Castelnuovo – italský matematik
 Mario Castelnuovo – italský pěvák
 Mario Castelnuovo-Tedesco – italsko-americký hudební skladatel 
 Nino Castelnuovo – italský herec
 Paolo Castelnuovo – italský podnikatel
 Vittorio Castelnuovo – italský písničkář

Související články 
 Castelnovo
 Newcastle
 Nové Zámky / Nové Hrady